Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко () — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, пародист, театральный педагог; заслуженный артист России (2015).

Биография 
Родился 23 июля 1976 года в Кишинёве. Его годы детства и отрочества прошли в Молдавской ССР.

Мать — Людмила Владимировна, работала техником на энергетическом предприятии. Родители развелись, когда он был маленьким. Воспитывался отчимом Александром Фёдоровичем (оператором на АЗС-5) и мамой. Отец — Владимир Фёдорович (1944 г. р.). Имеет младшего брата и сестру по отцу.

В 1991 году в возрасте 15 лет перебрался в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства и окончил его с отличием, получив красный диплом. Участвовал в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре. С тех же пор начал сниматься в кино и телесериалах, преимущественно во второстепенных ролях.

В 1999 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс В. В. Иванова). С того же года — в труппе Московского академического театра Сатиры. С 2000 по 2010 год — в группе Московского театра «Современник», куда пришёл по приглашению Галины Волчек.

С 2007 по 2010 год — педагог по актёрскому мастерству Государственного училища циркового и эстрадного искусства.

Был одним из ключевых актёров шоу пародий «Большая разница». С осени 2009 по начало 2017 года работал ведущим ряда развлекательных передач и различных праздничных концертов на «Первом канале». В июне 2017 года перешёл на телеканал «НТВ», так как на «Первом канале» для него не нашлось подходящих проектов. Покинул штат канала после окончания контракта в январе 2020 года по аналогичной причине.

В качестве приглашённого актёра играл в спектаклях Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. В 2018 году принят в труппу данного театра.

Неоднократно выступал со словами поддержки вторжения России на Украину в 2022 году.

Общественная позиция 
В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры города Москвы Сергея Собянина.

В 2022 году принял участие в провластных мероприятиях 18 марта на стадионе Лужники в поддержку военного вторжения России на Украину, а также годовщины аннексии Крыма Россией.

19 октября 2022 года внесен в санкционный список Украины за «поддержку военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях».

Состояние здоровья 
По признанию актёра, данному в телепрограмме «Секрет на миллион», во время большинства киносъёмок ему регулярно и на длительное время приходится наносить толстый слой грима, в связи с чем состояние его здоровья остаётся неудовлетворительным.

Личная жизнь 
Был полгода женат на актрисе Ольге Викторовне Беловой, с которой познакомился во время учёбы в Театральном училище, поженились после окончания учёбы. Также он встречался с художницей и его директором Викторией Минеевой, которая позже вышла замуж и переехала в Санкт-Петербург.

В 2023 году в интервью Лере Кудрявцевой актёр сообщил, что «довольно давно» снова женился.

У артиста есть хобби — коллекционирование цирковых плакатов, которые он собирает с детства.

Признание и награды 
Государственные награды:
 Заслуженный артист Российской Федерации (3 февраля 2015) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати и многолетнюю плодотворную деятельность
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 сентября 2021) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Другие награды, поощрения и общественное признание:
 Член Союза театральных деятелей Российской Федерации
 Член Международного Творческого Союза Деятелей Эстрадного Искусства
 Лауреат премии «Чайка» за лучшую мужскую комедийную роль сезона «Улыбка M» (2005, «Мадемуазель Нитуш», театр им. Вахтангова)
 Дважды лауреат конкурса чтецов Якова Смоленского
 Лауреат Всероссийского студенческого конкурса чтецов имени В. Н. Яхонтова
 Самый стильный актёр года (2009) — по версии журнала «GQ»
 «Открытие года» (2009) по результатам социологического опроса «TNS Gallup Media»
 Международной Академией Общественного Признания награждён орденом «Признание» за выдающиеся заслуги (2010)
 Международной Академией Культуры и Искусства награждён серебряным орденом «Служение искусству» (2010)
 Fashion-актёр года (2010) — World Fashion Awards.
 Лауреат премии кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» — «За вклад в чувство юмора страны» 2012 г.
 Лауреат Специального приза Российской Национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро», 2013 г.
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии» (Минобороны России, 2017)
 Медаль «За содружество в области химического разоружения» (ФУБХУХО России, 2017)

Творчество

Роли в театре

Театр имени Е. Б. Вахтангова 
 «Мадемуазель Нитуш» (Флоримон Эрве) — Селестен (режиссёр — Владимир Иванов)
 «Возьмите зонт, Мадам Готье!» — Огюст Готье (режиссёр — Владимир Иванов)

Московский театр «Современник» (2000—2010) 
 2000 — «Вишнёвый сад» (Антон Чехов) — Епиходов
 2001 — «Три сестры» (Антон Чехов) — Федотик
 2001 — «Ещё раз о голом короле» (Леонид Филатов) — министр нежных чувств
 2001 — «Балалайкин и К°» (Михаил Салтыков-Щедрин) — Кшепшицюльский
 2002 — «Сладкоголосая птица юности» (Теннесси Уильямс) — Флай
 2004 — «Гроза» (Александр Островский) — Кулигин
 2004 — «Трудные люди» (Йосеф Бар-Йосеф) — Бени Альтер

Московский театр сатиры 
 1999 — «Укрощение строптивой» (Уильям Шекспир) — Повар и Портной
 1999 — «Ревизор» (Николай Гоголь) — Бобчинский
 2000 — «Трёхгрошовая опера» (Бертольт Брехт) — Роберт Пила
 2000 — «Неаполь — город миллионеров» (Эдуардо Де Филиппо) — Федерико
 2018 — «Где мы?!…» Родиона Овчинникова — Олег Порох

Другие театры 
 «У Лукоморья» (Михаил Шабров) — Пушкин-лицеист (режиссёр — Эдуард Машкович)
 «Миллионерша» (Джордж Бернард Шоу) — управляющий (режиссёр — Владимир Мирзоев)
 «Верона» — Он (режиссёр — Андрей Сычёв)
 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (Алексей Толстой) — Дуремар / Арлекин (режиссёр — Нина Чусова)
 «Ромео и Джульетта» (Уильям Шекспир) — Самсон / Пётр (режиссёр — Роберт Стуруа)

Фильмография 

  — Гардемарины 3 — солдат
  — Про любовь — Егор
  — Дайте чуду шанс (короткометражный) — артист театра
 1994 — Хоровод — Ханыч
  — Роковые яйца — водитель ГПУ
 1995 — Какая чудная игра — кларнетист
 1995 — За околицей (короткометражный) — милиционер
  — Старые песни о главном 2 — призывник
  — Шутить изволите? (киноальманах) — Клетчатый
 1999 — Будем знакомы! — Николай
  — Зависть богов — Товарищ Сергеев, сержант КГБ
 2000 — Марш Турецкого — Аркаша, следователь-стажёр Ялтинской прокуратуры (серия «Лекарство для покойника»)
 2000 — Остановка по требованию — Димочка
  — Тайны дворцовых переворотов — молодой солдат
 2001 — Остановка по требованию 2 — Димочка
 2001 — Люди и тени. Секреты кукольного театра — Константин
  — Кодекс чести — Семён Злотников («Артист»)
  — Вокзал — Вадим
  — Усадьба — Геннадий Отёкин 
 2004 — Узкий мост — продюсер Новокрещённых
  — Апокриф: музыка для Петра и Павла — Петя, слуга Чайковского
  — Турецкий гамбит — Петечка Яблоков, жених Варвары
 2005 — Звезда эпохи — корреспондент «Московской правды»
 2005 — Фитиль — работник фастфуда (сюжет «По волне нашей памяти»)
  — Вишнёвый сад — Семён Пантелеевич Епиходов
 2006 — Рельсы счастья — продюсер
 2006 — Рекламная пауза — Саша, копирайтер
 2006 — Давай поженимся! — Денис
  — Квартирный вопрос
 2007 — Вся такая внезапная — Александр (11 серия «Очень мужская дружба»)
 2007 — Оплачено смертью
 2007 —  — Папины дочки — Василий Александрович Федотов, олигарх
 2007 — Закон и порядок: Преступный умысел — Сергей Глазков (серия «Враг среди своих»)
  — Слабости сильной женщины — Саня
 2008 — Очень русский детектив — агент Сканер
 2008 — Агентство «Мечта»
 2008 — Смерть шпионам. Крым — лейтенант Щупкин
  — Обитаемый остров — мутант-хлебопёк
 2009 — Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини — эпизод
 2009 — Счастье разведчика (художественно-документальный) — Алексей Николаевич Ботян
 2009 — Тётя Клава фон Геттен — Юрий / Жорж Костикофф
 2009 — Крыша — фотограф из мэрии
 2009 — Кровосмешение — Миша
 2009 — Фотограф — Мурзик, муж Снежаны
 2009 — Тень самурая — Максим Бобриков, биохимик
  — На измене — администратор гостиницы
 2010 — Человек с бульвара Капуцинок — Сашка
  — Светофор — ведущий шоу «Минута славы» (11 серия)
  — Ржевский против Наполеона
 2012 — Август. Восьмого — Егор
 2012 — Мамы — Коля
 2012 — Тот ещё Карлосон! — Заславский, руководитель липовой фирмы «Хвостогриво»
 2012 — Мужчина с гарантией — Вадим Тарасевич
  — Торговый центр — камео
  — Весеннее обострение — Костя Мелешко
 2015 — Главный — Владимир Яздовский
 2015 — Наследники — камео
  — Екатерина. Взлёт — Рокотов
  — Воронины — редактор книжного издательства
  — Динозавр 2 — Курицын-младший

Телеспектакли 
  — Трудные люди — хозяин квартиры

Дубляж 
  — Типа крутой охранник — Дэннис (Майкл Пенья)
  — Машина времени в джакузи — Джейкоб (Кларк Дьюк)
  —  — мистер Тодд (Джэлил Уайт)
  — Приключения Паддингтона — Медвежонок Паддингтон
  — Маленький принц — мистер Принц
  —  — коала Блинки Билл
  — Приключения Паддингтона 2 — Медвежонок Паддингтон
  —  — лошадь Эллиот

Озвучивание мультфильмов 
  — Моя любовь — Тонечка
  — Огонёк-Огниво — Нахлобучка, друг Гончара
 —н.в. — Тайны Медовой долины — медвежонок Фил
  — Чинк: Хвостатый детектив — медвежонок Фил

ТВ

Сценарист и ведущий 
 2014—2021 — «Точь-в-точь» («Первый канал»)

Ведущий 
 1994—1995 — «Шпилька» («2x2»)
 1995 — «Музыкальная элита» (Российские университеты)
 1998—1999 — «В тридевятом царстве» («Культура»)
 2005 — «Алфавит» («ТВЦ»)
 2006—2008 — «Большие» («Культура»)
 2007—2009 — «Домашние сказки» («Домашний»)
 2009, 2010, 2011, 2016, 2020 — «„Народная марка/Марка № 1“ в Кремле» («Первый канал», «ТВ Центр»)
 2009—2014 — «Минута славы» («Первый канал»)
 2009 — «Открытие сезона в Государственном Кремлёвском дворце» («Первый канал»)
 2009, 2014 — «Новогодняя ночь на Первом канале» («Первый канал»)
 2010 — «VIII Национальная кинематографическая премия „Золотой орёл“» («Россия-1»)
 2010 — «Бенефис Ларисы Голубкиной» («Первый канал»)
 2011—2013 — «Мультстудия» («Карусель»)
 2012—2014 — «Время обедать» («Первый канал»)
 2013, 2019 — «Один в один!» («Первый канал», «Россия-1»)
 2013, 2014 — «Торжественная церемония закрытия Московского международного кинофестиваля» («Первый канал», «Россия-1»)
 2014 — «Остров Крым» («Первый канал»)
 2014 — «В наше время» («Первый канал»)
 2014 — «Споёмте, друзья! Праздничный концерт к 9 мая» («Первый канал»)
 2014, 2015, 2017 — «Взрослые и дети» («Первый канал»)
 2014 — «Белая трость» («ТВ Центр»)
 2015—2017 — «Роза Хутор. Рождество» («Первый канал»)
 2015 — «„Триколор ТВ“. 10 лет успеха» («Первый канал»)
 2015 — «Гала-концерт детского фестиваля танца „Светлана“» («Культура»)
 2016 — «Большой олимпийский концерт» («Первый канал»)
 2016 — «Юбилейный вечер Валентина Гафта» («Первый канал»)
 2016 — «Концерт, посвящённый 45-летию фильма „Офицеры“» («Первый канал»)
 2016 — «Нас не догонят!» («Первый канал»)
 2017 — «О чём поют мужчины» («Первый канал»)
 2017 — «„Диалоги любви“. Юбилейный вечер Евгения Доги» («ОТР»)
 2017 — «Ты супер! Танцы» («НТВ»)
 2017—2018 — «Устами младенца» («НТВ»)
 2017, 2018 — «Радиомания» («Первый канал», «НТВ»)
 2017 — «Супер Новый год» («НТВ»)
 2018, 2019 — «Все звёзды в Новый год» («НТВ»)
 2018 — «Рождественская песенка года» («НТВ»)
 2018 — «Добрая волна» («НТВ»)
 2018 — «Москва, весна, цветы и ты» («ТВ Центр»)
 2018 — «Все звёзды для любимой» («НТВ»)
 2018 — «Все звёзды майским вечером» («НТВ»)
 07.09.2018, 09.11.2018, 25.01.2019, 18.10.2019, 08.11.2019 — «Юморина» («Россия-1»)
 10.09.2018 — «Сегодня. День начинается» («Первый канал»)
 2019 — «Утро. Самое лучшее» («НТВ»)
 2020—н.в. — «Морской бой» («Звезда»)
 мои университеты от 14.10.2022 («НТВ»)

Участник 
 15.01.2005 — «Кулинарный поединок» («НТВ»)
 2006, 2009 — «Жизнь прекрасна» («СТС», «Домашний»)
 09.09.2006, 17.02.2007 — «Хорошие шутки» («СТС»)
 2006 — «Танцы со звёздами 2» («Россия»)
 2008 — «Кто умнее пятиклассника?» («СТС»)
 2009 — «Две звезды 3» («Первый канал»)
 2010 — «Yesterday Live» («Первый канал»)
 06.04.2013 — «Угадай мелодию» («Первый канал»)
 2013—2014 — «Повтори!» (Первый)
 25.03.2017 — «Умницы и умники » («Первый канал»)
 2017 — «Вокруг смеха» («Первый канал»)
 27.10.2018 — «Секрет на миллион» («НТВ»)
 2018 «Ты супер! 10.02.2018)  («НТВ»)

 01.01.2019 — «Голубой огонёк на Шаболовке» («Россия-1»)
 04.01.2019 — «Мастер смеха. Новогодний выпуск» («Россия-1»)
 2019 — «Пригласите на свадьбу!» («Россия-1»)
 2019 «Ты супер! (31.03.2019) («НТВ»)
 2022 – « Новогодний выпуск шоу "Маска" в образе новогоднего зайца» («НТВ»)
 2022 – «Ты супер! 60+ от 29.05.2022 («НТВ»)
 22.10.2022 — «Умницы и умники» («Первый канал»)
 2023 — «Три аккорда» ("Первый канал")

Член жюри 
 2007 — «СТС зажигает суперзвезду» («СТС»)
 2009 — «ДОстояние РЕспублики» («Первый канал»)
 2009 — «Ледниковый период 3» («Первый канал»)
 2015 — «Голосящий КиВиН» («Первый канал»)
 2022 —  «Две звезды: отцы и дети»

Актёр 
 1997 — «Старые песни о главном 2» («ОРТ») — призывник
 2006—2007 — «Слава Богу, ты пришёл!» («СТС»)
 2008—2014 — «Большая разница» («Первый канал»)

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте Театра имени Вахтангова 
 Профиль на сайте театра «Современник»
 Профиль на сайте телеканала «Звезда» 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Большая разница
Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Персоналии:Цирк Никулина на Цветном бульваре
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Персоналии:Государственное училище циркового и эстрадного искусства
Дети-актёры России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине